Aleksander Napiórkowski (1890–1920) – polski polityk, działacz PPS, poseł na Sejm Ustawodawczy w II RP
 Andrzej A. Napiórkowski (ur. 1962) – polski duchowny katolicki, paulin, teolog, profesor nauk teologicznych
 Henryk Napiórkowski (1935–2017) – polski prawnik, spółdzielca, samorządowiec i dziennikarz, pierwszy burmistrz Przasnysza w III RP
 Krzysztof Napiórkowski (ur. 1979) – polski wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, multiinstrumentalista
 Marcin Andrzej Napiórkowski (ur. 1985) – polski semiotyk kultury
 Marek Napiórkowski (ur. 1969) – polski gitarzysta jazzowy i kompozytor
 Remigiusz Napiórkowski (ur. 1936) – polski prozaik, reportażysta, dramatopisarz
 Stanisław Celestyn Napiórkowski (ur. 1933) – polski teolog, ksiądz katolicki, franciszkanin (OFMConv), emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 Zbigniew Napiórkowski (ur. 1947) – polski operator filmowy, absolwent wydziału operatorskiego PWSFTviT w Łodzi

Zobacz też 
 Napiórkowska